Сезон 2000-01 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 8-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вп'яте поспіль стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікторія Жижков взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Чехії з футболу 2000—2001.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2000-2001
Чехія
Чехія